KRN steht als Abkürzung für: 
 Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH, Verkehrsunternehmen in Rheinland-Pfalz
 Krajowa Rada Narodowa, von der Sowjetunion kontrolliertes parlamentsähnliches Gremium in Polen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs
 Flughafen Kiruna in Schweden (IATA-Code)
 Kaz Agros Avia, Flughafengesellschaft in Kasachstan (ICAO-Code)

Krn steht für:
 Krn, Berg in den Julischen Alpen, Slowenien
 Krn (Dorf), Dorf am Rande des gleichnamigen Bergs, Slowenien

krn steht für:
 Sapo, eine der Kru-Sprachen (ISO 639-3-Code)

Abkürzung